diocesi di San Felipe in Cile (in latino: Dioecesis Sancti Philippi)
diocesi di San Felipe in Venezuela (in latino: Dioecesis Sancti Philippi in Venetiola)